--Matthias Lorenz (Diskussion) 00:05, 8. Mär. 2023 (CET)

Aus dem Tagebau entstanden nach der Rekultivierung der Wallendorfer See und der  Raßnitzer See.

Tagebau
Merseburg